Соревнования по тяжёлой атлетике среди женщин в категории до 53 кг на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 7 августа в павильоне 2 комплекса Риосентро. В соревнованиях приняли участие 13 спортсменок из 13 стран. После рывка лидировала китайская тяжелоатлетка Ли Яцзюнь, установившая новый олимпийский рекорд (101 кг), однако в толчке китаянка не смогла совершить ни одной результативной попытки и выбыла из борьбы за медали. Победителем соревнований стала тайваньская спортсменка Сюй Шуцзин, которая смогла защитить чемпионский титул, завоёванный на Играх в Лондоне.

Первую в истории Филиппин олимпийскую медаль в тяжёлой атлетике завоевала Хидилин Диас, ставшая серебряным призёром. Также эта медаль стала первой для Филиппин с 1996 года, когда серебро в боксёрском турнире выиграл Мансуэто Веласко. Обладательницей бронзовой награды стала южнокорейская тяжелоатлетка Юн Джин Хи, для которой эта медаль стала уже второй в карьере. В 2008 году Юн завоевала серебряную медаль.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине был установлен новый олимпийский рекорд:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF)
 

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2016